Gorilla é um jogo eletrônico feito em Qbasic distribuído juntamente com o Qbasic em algumas versões do DOS e do Windows: MS-DOS 5, Windows 3.1x, Windows 95/98 e Windows NT 4.0. Desse jogo surgiram outros no mesmo estilo, dentre os mais famosos está o Worms.

É um jogo por turno e para duas pessoas. Cada jogador controla um gorila que fica em um dos lados. Ele deve atirar uma banana-bomba acertando o gorila do lado oposto do cenário, calculando corretamente a angulação e força do tiro, observando a intensidade e direção do vento que influencia na trajetória da banana. No início do jogo é possível definir algumas opções como intensidade da gravidade e força máxima do vento. O cenário é composto por prédios gerados aleatoriamente e quando a banana acerta uma parte do cenário, essa parte acertada "explode" e some formando um círculo vazio.

Jogos eletrônicos de 1991
Jogos para DOS
Jogos para GP2X
Jogos para CP/M
Jogos eletrônicos comerciais com código fonte disponível gratuitamente